Top (ang. szczyt, wierzchołek) – wolny, górny koniec pionowych drzewc w omasztowaniu żaglowca, tj. masztów
 top (Unix) – program działający z poziomu konsoli, występujący w większości uniksopochodnych systemów operacyjnych 
 Top, patrz: Koszulka (ubiór)
 ZZ Top – amerykańska grupa rockowa, trio, powstała w 1969 
 TOP 09 – centroprawicowa, proeuropejska, konserwatywna partia polityczna w Czechach, założona w 2009
 Top 14 – francuska, najstarsza liga rugby na świecie
 TOP500 – strona internetowa przedstawiająca listę 500 superkomputerów uzyskujących najlepsze wyniki w teście LINPACK
 Top Canal – prywatna polska stacja telewizyjna, nadawała w Warszawie i okolicy w latach 1991-1994
 Top Chef – amerykański program telewizyjny typu reality show
 Top Chef (Polska) – polski program typu reality show
 Top Gear – brytyjski magazyn motoryzacyjny telewizji BBC
 Top Gear (czasopismo) – brytyjski miesięcznik motoryzacyjny wydawany od października 1993 roku 
 Top Gear Rosja – rosyjski program motoryzacyjny emitowany na kanale Ren-TV
 Top Gun (film) – film akcji z domieszką dramatu produkcji amerykańskiej, 1986
 Top Kids – polski tematyczny kanał telewizyjny skierowany do dzieci i młodzieży
 Top Market – sieć sklepów spożywczych istniejących w Polsce od 2004 roku
 America’s Next Top Model – amerykański program typu reality show prowadzony przez modelkę Tyrę Banks
 Top Model – polski program typu reality show
 Top modelka – dwa znaczenia
 Top of the Lake – serial telewizyjny w reżyserii Jane Campion i Gartha Davisa, wyprodukowany w koprodukcji australijsko-brytyjsko-amerykańskiej, 2013
 Top One – polski zespół muzyczny wykonujący muzykę dyskotekową, pochodzi z Warszawy
 Top Secret – polskie czasopismo poświęcone tematyce gier komputerowych i wideo
 Top Shop – pasmo telezakupowe
 Top spin – rodzaj zagrania w niektórych sportach, używających piłki (tenis stołowy, tenis ziemny, golf), nadającym piłce górną (postępującą) rotację
 Top Spin 4 – tenisowa gra wideo wyprodukowana przez 2K Sports i wydana przez 2K Czech
 TOPtrendy – polski festiwal muzyczny
 Top Wszech Czasów – lista najlepszych piosenek „wszech czasów”, wybieranych przez słuchaczy Programu Trzeciego Polskiego Radia
 Arch Top – typ budowy gitar akustycznych oraz elektryczno-akustycznych
 BFI Top 100 Filmów Brytyjskich – ranking najlepszych filmów brytyjskich stworzony przez Brytyjski Instytut Filmowy w 1999 roku 
 Europa Top 12 – prestiżowa, coroczna impreza w tenisie stołowym
 Kontent Over-the-top – odnosi się do dostarczania treści wideo, audio i innych mediów w internecie, które są oferowane przez operatorów stacjonarnych (sieci kablowe, platformy cyfrowe) swoim abonentom, jednak bez udziału czy kontroli tych operatorów 
 Ö3 Austria Top 40 – oficjalna nazwa zestawienia najpopularniejszych singli w Austrii
 Polski Top Wszech Czasów – audycja muzyczna emitowana na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia
 Set-top box – elektroniczne urządzenie podłączane do telewizora w celu pozyskania nowych funkcji
 Teen Top – południowokoreański boysband założony w 2010 roku 
 Tele-Top – dawniej wspólna nazwa lokalnych stacji telewizyjnych, nadających programy w sieciach telewizji kablowej Multimedia Polska